A A-League 2005-06 foi a primeira edição da principal divisão de futebol da Austrália. A competição trouxe um novo formato para o futebol no país, teve inicio em agosto de 2005 e término em março de 2006. 

Com a participação de oito equipes. O Sydney FC sagrou-se o primeiro campeão.

Ligações externas 
Página oficial 

A-League
2005 no futebol
2006 no futebol
2005 na Austrália
2006 na Austrália